Название Mimusops parvifolia  употреблялось для обозначения следующих биологических таксонов:
  — незаконное название, синоним Manilkara kurziana.
  — незаконное название, синоним Manilkara jaimiqui subsp. emarginata.
  — синоним Mimusops elengi.